Graliński ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Graliński (1895–1942), polnischer Offizier und Kryptoanalytiker
 Zygmunt Graliński (1897–1940), polnischer Politiker